Nunez – cognome spagnolo
Núñez - Famiglia portoghese
Darwin Núñez – Darwin Gabriel Núñez Ribeiro, calciatore uruguaiano
Núñez – quartiere di Buenos Aires, Argentina
Nunez – comune degli Stati Uniti d'America in Georgia